Third National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Third National Bank (Kentucky), ID-Nr. 83002548
 Third National Bank (New York), ID-Nr. 72000896
 Third National Bank (Ohio), ID-Nr. 82001447